В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (фінал)
  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Ольга Морозова (чвертьфінал)
  Ненсі Гюнтер (півфінал)

 Франсуаза Дюрр (2-ге коло)
 Розмарі Казалс (півфінал)
 Венді Овертон (1-ше коло)
 Марсі Луї (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976